En Pologne, Czółna  peut faire référence à :

 Czółna, un village de la voïvodie de Łódź,
 Czółna, un village de la voïvodie de Lublin.